Magritte: Bester ausländischer Film in Koproduktion (Magritte du meilleur film étranger en coproduction) ist eine von zwanzig Kategorien des Filmpreises Magritte, die von der Académie André Delvaux verliehen werden. 2012 wurde der Preis in dieser Kategorie zum ersten Mal vergeben.

Die unten aufgeführten Filme werden mit ihrem deutschsprachigen Verleihtitel (sofern ermittelbar), gefolgt vom Originaltitel in Klammern angegeben, dahinter steht der Name der Produktionsfirma. Die Gewinner sind fett hervorgehoben.

Preisträger und Nominierte

2012 
 Die anonymen Romantiker (Les Émotifs anonymes) – Climax Films (Olivier Rausin)
 Ein Mann, der schreit (Un homme qui crie) – Pili Films
 Route Irish – Sixteen Films
 Das Schmuckstück (Potiche) – Mandarin Cinéma

2013 
 Der Aufsteiger (L’exercice de l’état) – Les Films du Fleuve
 Angels’ Share – Ein Schluck für die Engel (The Angels’ Share) – Sixteen Films
 Der Geschmack von Rost und Knochen (De rouille et d’os) – Why Not Productions
 Das Schwein von Gaza (Le Cochon de Gaza) – Saga Film

2014 
 Blau ist eine warme Farbe (La Vie d’Adèle – Chapitres 1 & 2) – Scope Pictures (Geneviève Lemal)
 Les Chevaux de Dieu – YC Aligator Film
 Mademoiselle Populaire (Populaire) – Panache Productions
 Die Nonne (La religieuse) – Versus Production

2015  
 Die Winzlinge – Operation Zuckerdose (Minuscule – La vallée des fourmis perdues) – Les Films du Fleuve
 Je fais le mort – Entre Chien et Loup
 Ein Versprechen (A Promise) – Scope Pictures
 Violette – Climax Films

2016 
 Verstehen Sie die Béliers? (La famille Bélier) – Nexus Factory
 Madame Marguerite oder die Kunst der schiefen Töne (Marguerite) – Scope Pictures
 Die Melodie des Meeres (Song of the Sea) – The Big Farm
 Ni le ciel ni la terre – Tarantula

2017 
 Die rote Schildkröte (La tortue rouge) – Belvision
 Les cowboys – Les Films du Fleuve
 Éternité – Artémis Productions
 Kaum öffne ich die Augen (À peine j'ouvre les yeux) – Hélicotronc

2018 
 Raw (Grave) – Frakas Productions
 Bacalaureat – Les Films du Fleuve
 Ich, Daniel Blake (I, Daniel Blake) – Les Films du Fleuve
 Loveless (Neljubow) – Les Films du Fleuve

2019 
 The Man Who Killed Don Quixote – Entre Chien et Loup
 The Death of Stalin – Tarantula
 The Happy Prince – La Compagnie Cinématographique
 Nico, 1988 – Entre Chien et Loup

2020 
 Sorry We Missed You – Les Films du Fleuve
 Atlantique – Frakas Productions
 The Sisters Brothers (Les Frères Sisters) – Les Films du Fleuve
 Tel Aviv on Fire – Artémis Productions

Weblinks 
 Website der Magritte Awards (französisch)

Einzelnachweise 

auslandischer Film in Koproduktion
Erstverleihung 2012
Magritte Beste Filmmusik